— группа островов в Филиппинском море к юго-востоку от Окинавы. Состоит из островов Северного (Кита-Дайто) и Южного Бородино (Минами-Дайто). В японской картографии к островам Дайто ('Бородино' здесь не используется вовсе) отнесли также островок Раса (Оки-Дайто), лежащий более чем в 100 километрах к югу от первых двух.

На Северном и Южном Бородино имеется население, общее число которого составляло 2 107 человек на 2010 год. Все три острова административно относятся к уезду Симадзири префектуры Окинава, при этом необитаемый остров Раса считается частью поселения, расположенного на Северном Бородино, хотя географически лежит ближе к Южному.

История 
Обо всех трёх островах было с давних пор известно населению Окинавы, где они назывались «Уфуагари» («восточный предел»). Из европейцев их первым увидел, вероятно, испанец  с корабля «Сан-Хуан де Летран» в 1543 году, когда пытался достичь Новой Испании, начав плавание с Филиппин. 25 сентября Торре увидел остров Раса, а несколько дней спустя — Северный и Южный Бородино. После этого острова посещали другие немногочисленные европейские мореплаватели, в том числе русский капитан Захарий Панафидин в 1820 году, назвавший два из них в честь своего судна «Бородино». Все три острова на тот момент были необитаемы.

В 1885 году Япония включила острова в свой состав. В 1900 году предприниматель  привёз группу первопоселенцев на Южный Бородино. В 1903 году тот же Тамаоки привёз другую группу на Северный Бородино, а в 1907 — на Расу. Новые жители стали возделывать сахарный тростник и добывать гуано, которое шло на производство удобрений и пороха.

Во время Второй мировой войны на Южном Бородино располагался японский гарнизон. Все три острова подвергались бомбёжкам американцев, и к концу войны большая часть гражданского населения с Северного и Южного Бородино эвакуировалась на Окинаву, Кюсю и Хатидзёдзиму. С Расы ушло вообще всё население. После войны острова были оккупированы американцами и попали под управление «Американской гражданской администрации архипелага Рюкю» (). В 1972 году американцы вернули острова Японии.

Примечания 

Острова Филиппинского моря
Острова префектуры Окинава